

Aziende 
 Westinghouse Electric – società costruttrice di apparecchiature elettriche civili e ferroviarie
 Westinghouse Electric Company – società che opera nel campo dell'energia nucleare
 White-Westinghouse – marchio di elettrodomestici

Persone 
 George Westinghouse (1846-1914) –  inventore e imprenditore statunitense, fondatore della Westinghouse Electric Corporation

Televisione 
 Westinghouse Studio One – serie televisiva statunitense (1948-1958)
 Westinghouse Desilu Playhouse – serie televisiva statunitense (1958-1960)